Alkajos – poeta starożytnej Grecji, z Mityleny
 Alkajos – w mitologii greckiej syn Androgeosa
 Alkajos – w mitologii greckiej syn Heraklesa
 Alkajos – w mitologii greckiej syn Perseusza, król Tirynsu